

Arte 
 Il sogno – dipinto di Henri Rousseau del 1910
 Il sogno – dipinto di Pablo Picasso del 1932

Altro 
 Il sogno (Somnium) – racconto di Giovanni Keplero del 1634
 Il sogno (Le Rêve) – romanzo di Émile Zola del 1888
 Il sogno (Ett drömspel) – dramma di August Strindberg del 1902
 Il sogno – opera lirica di Aribert Reimann del 1964
 Il Sogno – album di Elvis Costello del 2004
 Il Sogno – luogo immaginario dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
Sogno (disambigua)